Берсе () — комуна в Бельгії, у провінції Антверпен Фламандського регіону.
 Берсе () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор.